Властислав може бити:

 Властислав (име)
 Властислав (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република